Лидия Григорьевна Воронкова (1936, село Днепровка, теперь Каменско-Днепровского района Запорожской области -?) — украинская советская деятель, звеньевая-овощевод совхоза «Днепровский» Каменско-Днепровского района Запорожской области. Депутат Верховного Совета СССР 9-го созыва.

Биография 
Родилась в крестьянской семье. Образование неполное среднее: в 1952 году окончила семилетнюю школу.

В 1952—1955 годах — работница строительно-монтажного управления № 5 города Каменка-Днепровская Запорожской области.

В 1955—1964 годах — доярка колхоза, работница совхоза «Днепровский» села Днепровка Каменско-Днепровского района Запорожской области.

С 1964 года — звеньевая-овощевод совхоза «Днепровский» села Днепровка Каменско-Днепровского района Запорожской области.

Награды 
 два ордена Ленина
 медаль "За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина " (1970)
 медали

Источники 
 Депутаты Верховного Совета СССР. Девятый созыв. — М . : Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся», 1974.

Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва